Секст Аппулей или Секст Апулей ():
 Секст Аппулей (I в. до н. э.) — муж сестры Октавиана Августа.
 Секст Аппулей — консул в 29 году до н. э.; сын предыдущего.
 Секст Аппулей — консул в 14 году н. э.; предположительно сын предыдущего.

См. также 
 Аппулеи